Maheshpur peut faire référence à :
 Maheshpur, un village du district de Bara au Népal ;
 Maheshpur, un village du district de Jhapa au Népal.
 Maheshpur, une upazila du Bangladesh.